Alaili Dadda` (, auch:  Alaïli Ḏaḏḏa‘, Alayli Ḏaḏḏa‘) ist eine Stadt im Norden von Dschibuti und der Sitz des gleichnamigen Kreises in der Region Obock. Sie liegt etwa 68 km nördlich der Stadt Obock, auf ca.  Meereshöhe. Die Bevölkerung besteht Hauptsächlich aus Mitgliedern der Afar.

Geographie 
Die Stadt ist ausgebreitet in dem weiten Becken des Koussour Bouyyi Wadi umgeben von Granit-Bergen und liegt an der Kreuzung der N16 mit einer anderen Straße.
Nahegelegene Orte sind Dadda`to, Moulhoule, Bissidiro, Waddi und Lahassa.
Einige der bedeutendsten Erhebungen sind Galibaroudli, Orboyto le Dabba und Am‘adin ‘Ale.

Demographie 
Die Bevölkerungsangaben gehen von 5500 Einwohnern aus (2017, Kreis?), beziehungsweise von 1456 bei GeoNames.

Klima 
Das Klima ist tropisches Wüstenklima. Eine Pflanze, die häufiger angebaut wird ist Echte Aloe (Aloe Vera).

Einzelnachweise 

Ort in Dschibuti
Region Obock